Moonlight Mile – manga di Yasuo Otagaki
 Moonlight Mile - Voglia di ricominciare – film del 2002 diretto da Brad Silberling
 Moonlight Mile – brano dei Rolling Stones dal loro album Sticky Fingers del 1971
 Moonlight Mile – romanzo di Dennis Lehane pubblicato nel 2010.